Frances kan syfta på:

 Frances (namn) – ett kvinnonamn
 Frances (film) – en film från 1982
 Frances (tecknad serie) – en tecknad serie av Joanna Hellgren
 Frances, South Australia – en ort i Australien
 Cape Frances – en udde i Antarktis